Избори за Европски парламент 2009. су одржани између 4. и 7. јуна 2009. у свих 27 земаља ЕУ.

Избори су бирали 736 посланика, који представљају 500 милиона европљана и били су највећи транснационални избори у историји.
За избор својих представника у Европском парламенту, све државе чланице морају да користе пропорционални систем у складу са правилима за европске изборе из 2002. и на основу договора из Амстердама 1997.

Резултати

По државама

Референце

Спољашње везе 

Избори за Европски парламент
Избори 2009.